Реакция Криге:

1) Реакция окислительного расщепления β-гликолей тетраацетатом свинца с образованием карбонильных соединений. Протекает количественно. Характерна высокая стереоспецифичность. Быстрее всего расщепляются α-гликоли. Аналогично расщепляется щавелевая кислота α-оксиальдегиды, α-оксикетоны, α-оксикислоты.

2) Реакция цис-гидроксилирования олефинов при помощи тетраоксида осмия OsO4.

3) Термическая перегруппировка третичных пероксоэфиров с образованием карбонильных соединений:

Например, в случае термической перегруппировки сложных эфиров 9-гидропероксидекалина образуются сложные эфиры 1-окси-1,6-эпоксициклодекана:

Литература 
 R. Criegee, Ber. 64, 260 (1931).
 R. Criegee in Newer Methods of Preparative Organic Chemistry (Interscience, New York, 1948), p.12.

Ссылки 
 Criegee Reaction 
 Criegee Reactions 
 Окисление циклогексена тетроксидом осмия
 Антипарниковый эффект: Охлаждающая молекула — Популярная механика

Криге